Petra Vogt est une actrice ayant joué dans un segment de La Contestation.
 Petra Kandarr, née Vogt, est une athlète allemande (1950-2017)